Il singolare del torneo di tennis Toray Pan Pacific Open 2003, facente parte del WTA Tour 2003, ha avuto come vincitrice Lindsay Davenport che ha battuto in finale Monica Seles 6(6)-7, 6-1, 6-2.

Teste di serie 

 Monica Seles (finale)
 Jelena Dokić (quarti di finale)
 Lindsay Davenport (campionessa)
 Chanda Rubin (semifinali)

 Magdalena Maleeva (secondo turno)
 Silvia Farina Elia (secondo turno)
 Anna Smashnova (primo turno)
 Elena Dement'eva (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Toray Pan Pacific Open 2003